Cerrito Negro bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Argentinien:
 Cerrito Negro (La Rioja)
 Cerrito Negro (San Juan)

in den Vereinigten Staaten:
 Cerrito Negro (Roosevelt County, New Mexico)	
 Cerrito Negro (Sandoval County, New Mexico)	
 Cerrito Negro (Taos County, New Mexico)